Дилан Арнольд (; родился 11 февраля 1994, Сиэтл, Вашингтон, США) — американский актёр, известный по ролям в фильмах «После» (2019) и «После. Глава 2» (2020).

Биография 
Дилан Арнольд родился в Сиэтле в 1994 году. Он изучал искусство в Университете Северной Каролины, в 2018 году снялся в фильме «Хэллоуин». Самыми известными работами Арнольда стали роли в фильмах «После» (2019) и «После. Глава 2» (2020). В 2021 году Арнольд присоединился к касту телесериала «Ты». Он сыграет Фрэнка Оппенгеймера в кинокартине Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Примечания 

Киноактёры США